Malia steht für:

 Malia, griechische Küstenstadt auf Kreta
 Palast von Malia, eine bedeutende minoische Palastanlage auf Kreta
 Malia (Chersonisos), ein Gemeindebezirk der griechischen Gemeinde Chersonisos auf Kreta
 Malia (Zypern), Ort im Bezirk Limassol in Zypern
 Malia Vgethi, ein Vulkan auf der Halbinsel Methana in Griechenland
 Malia (Hispania Tarraconensis), eine Stadt in Hispania Tarraconensis
 Malia (Lesbos), ein Kap am südöstlichsten Ausläufer von Lesbos
 Malia grata, einzige Vogelart der Gattung Malia aus der Familie der Schwirlverwandten

Malia ist der Familienname folgender Personen:
 Liz Malia (* 1949), US-amerikanische Politikerin
 Martin Edward Malia (1924–2004), US-amerikanischer Historiker

Malia ist der Vorname bzw. Künstlername folgender Personen:
 Malia (Sängerin) (* 1978), britische Jazzsängerin aus Malawi
 Malia Metella (* 1982), französische Schwimmerin

Siehe auch:
 Mallia